El nombre Héctor Vázquez o Vásquez puede referirse a:

 Héctor Vásquez (1950-), violonchelista venezolano;
 Héctor Vázquez Langorta (1978-), futbolista uruguayo;
 Héctor Vázquez-Azpiri (1931-), escritor español.
 Héctor Carlos Vázquez (1941), antropólogo argentino.